Le patronyme Marcil peut référer à :

Cécyl Marcyl (1890-1960), actrice française ;
Champlain Marcil (1920-2010), photojournaliste canadien ;
Charles Marcil (1860-1937), homme politique canadien ; 
Serge Marcil (1944-2010), homme politique canadien ;
Simon Marcil, homme politique canadien ;
Vanessa Marcil (née en 1968), actrice américaine.

Homonymie de patronyme